Переслово  — топоним:

Беларусь 
 Переслово — деревня, Узмёнский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Переслово — деревня, Турковский сельсовет, Миорский район, Витебская область